Onderdistricten in Indonesië
 Sawangan (Magelang), een onderdistrict van het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Sawangan (Depok), een onderdistrict van het regentschap Depok in de provincie West-Java
Plaatsen in Indonesië
 Sawangan (Ajibarang), een plaats in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Sawangan (Gringsing), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Sawangan (Kebasen), een plaats in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Sawangan (Alian), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sawangan (Kuwarasan), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sawangan (Leksono), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sawangan (Paninggaran), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Sawangan (Pituruh), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sawangan (Sawangan), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Sawangan (Cipeundeuy), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java